J90 steht für:

 Cray J90, ein Supercomputer
 Pleuraerguss, Krankheitssymptom nach dem ICD-10-Code
 den Johnson-Körper J90, das Disphenocingulum

Abkürzung